Kikimora  kan avse:

 Kikimora (djur) – ett spindelsläkte 
 Kikimora (väsen) – ett väsen i slavisk mytologi